

Пліщин — село в Шепетівському районі Хмельницької області

Пліщин — село в гміні Вулька Люблінського повіту Люблінського воєводства